Nasser-Edine Boucheqif est un poète, essayiste, dramaturge, peintre, éditeur et comédien franco-marocain né à Oujda le .

Biographie 
Arrivé en France au début de l'année 1981, Nasser-Edine Boucheqif étudie le théâtre, le cinéma ainsi que la philosophie à l'université Paris 8 où il obtient un diplôme en esthétique théâtrale en 1986, tout en collaborant à diverses revues et journaux en arabe et en français.

Fondateur en 1985 de la compagnie le Théâtre AlArabi (L'ATA.)

Parallèlement à des expositions de ses peintures en France, Belgique, Allemagne..., Il écrit et met en scène plusieurs pièces de théâtre dont Les Hôtes du feu, La Danse du diable, Un bateau en papier, La Main brisée, Hitnape, le Maître de l'heure (qui a fait l'objet de plusieurs thèses universitaires au Danemark, Italie...), Warda, Houri et les Autres (...), et des pièces d'auteurs arabes et européens telles que "Caligula" d'A. Camus, "Moi l'Aigre" de M. Khier-Edine, "Les immigrés" de S. Morzek "A la recherche de la pièce", de K. Mohamed, "Life ou le rêve interdit" de M. Ojar, "Maison de la Folie" de T. Fayyad, "Van Gogh le suicidé de la société" d'A. Artaud (...). Il collabore à différentes revues de littérature et de poésie en France et dans le monde arabe : "Les Cahiers de poétique" "Les Cahiers du C.i.c.c.a.t", "EL Karmel", "Travesées", "Migraphonie", "Phoenix", "Revue Polyglotte", "Recours au poème" (...)

Il a présenté ses pièces de théâtre dans divers lieux en France et à l'étranger ainsi que dans des festivals nationaux et internationaux (Festival international de Carthage (Tunisie), Festival mondial de Jarash (Jordanie), Festival d'Avignon (France); Festival international du Théâtre (Maroc); Festival interculturel de l'université Paris 8 (France) etc.   

Il crée les éditions Polyglotte en 1993. Il est le fondateur et directeur de la revue Trimestrielle Polyglotte (132p-10 numéros - jusqu'en 2002) à laquelle ont collaboré entre autres Henri Meschonic; Jean-Pierre Faye; Philippe Tancelin; Geneviève Clancy; Roger Gonnet; Pierre Oster; Francis Combes; Max Allau; Amina Said; Houda Ablan; Marie Samukara; Knut Odegard; Abdellatif Laâbi; Thierry Feral; Martine Broda; André Mathieu; Nimrod; Gérard Augustin; Lucien Bonnafé; Ghyslaine Leloup; Marie-Claire Bancquart; Claude Adelen; Serge Martin; Marie-Claire Calmus; Ghislain Ripault; Olivier Appert;  (...).

Il est également le fondateur du Centre international de création culturelle et artistique transdisciplinaire (CICCAT) en 1993 avec le parrainage et la collaboration de nombreux poètes, écrivains, philosophes, artistes et intellectuels de France et d'ailleurs.

Nasser-Edine Boucheqif a animé de 1985 à 2010 Les Rencontres poétiques à Paris ainsi que Les Rencontres internationales des créateurs euro-arabes de 1989 à 1993.

Publications

Poésie 
 Témoignage pour ma mère, préface de Philippe Tancelin, éditions Époque, 1982.
 Pour rompre l’isolement, éditions Polyglotte, 1994. 
 Ode pour la femme oubliée,  prologue de Geneviève Clancy, préface de Rina B., Coll. Poètes des cinq continents, éd. L'Harmattan, 2001.
 Sens et Essence du souffle, Hymne à la beauté, , Coll. Poètes des cinq continents, éd. L'Harmattan, 2002.
 Étrange Empire : Hymne, Élégie, Chant,  Coll. Poètes des cinq continents, éd. L'Harmattan, 2002.
 L'ère de la Pâleur, éd. les cahiers Poétiques-C.I.C.E.P, 2003.
 La Nuit aiguisée, préface Bernard Mazo, Polyglotte – CICCAT, 2005
 Et…,  Coll. Veilleurs de Nuit, Polyglotte – CICCAT, 2005.
 -Regards géopoétique, suivi de Main courante, préface N. Barrière. Polyglotte – CICCAT, Angers 2006.
 Le Cèdre en l'armes, préface de Philippe Tancelin, Polyglotte – CICCAT, Paris 2007.
 11 poèmes à Geneviève, textes réunis et préface de l’auteur, Polyglotte – CICCAT, 2012.
 L’Assaut des branchages, Polyglotte – CICCAT, 2012.
 La Danse du chacal,  éditions Alfabar, 2012.
 Jean-Pierre Faye, Poèmes, Anthologie 1939-2013; Choix et préface. . Paris 2013.
 La Nuit, poésie, préface Philippe Tancelin, éd. Al Mawkib AlAdabi. Maroc 2017.
 Echos d'étreintes sauvages, , préface Philippe Tancelin, coll. Au-delà des Rives, Polyglotte-C.i.c.c.a.t Paris. 2018.
 Aphorismes,  prologue Nasser-Edine Boucheqif (en collaboration avec Abdelmajid Benjelloun), coll. Au-delà des Rives, Polyglotte-C.i.c.c.a.t Paris. 2019
 Enjamber l'ombre, Coll. Voix Boréales, Polyglotte – CICCAT. Paris 2022. ISBN 2-915845-27-1

Théâtre 
 Les Hôtes du feu, Coll. Paroles de Scène, Paris 1985
 Le bateau en papier, Paroles de Scène, Paris 1986
 Pauvre théâtre, Paroles de Scène, Polyglotte – CICCAT, 1987
 La Main Brisée. Paroles de Scène. Polyglotte – CICCAT, 1993
 Hitnape, le Maître de l'heure, préface de G. Perrault, Polyglotte – CICCAT, 1993.
 L'Opéra de Salamine, Paroles de Scène, Paris 1998
 Hitnape, le Maitre de l'heure, Réédition et nouvelle préface de Philippe Tancelin, éd. L'Harmattan, 2001.
 Warda, bilingue (français anglais); Paroles de Scène, Polyglotte – CICCAT, 2004.
 Séances au pays des sept lunes, (Anthologie), Paroles de Scène, Polyglotte – CICCAT, 2005.

Essais 
 L'Ombre déchiquetée, éd. Époque, 1983.
 Réflexion sur l’art et la culture, Création et Folie du monde, éd. Polyglotte, 1995.
 Témoigner par le poème suivi de conversation avec Bernard Noel . Al Karmel. Palestine 1995.
 Penser le monde asilaire suivi de conversation avec Lucien Bonnafé, les Cahiers de la S.E.R.P.H  et les Cahiers du C.i.c.c.a.t Paris 1998.
 Éloge à la singularité, préface de Roger Gonnet, éd. Polyglotte, 2004.
 Magie et mythe dans l'œuvre O. Vigas, Les Cahiers du C.i.c.c.a.t. Angers 2006.
 La Question de l’immanence dans l’esthétique du devenir, préface P. Tancelin, éd. L'Harmattan 2013.
 Philosophie et poésie suivi de conversation avec Jean-Pierre Faye, Recours au poème et les cahiers du C.i.c.c.a.t Paris 2013.

Traduction 
 100 Femmes Poètes pour la Paix en Palestine, poésie; Traduction et préface : N-E Boucheqif, coll. Création/Féminin/Pluriel, Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2000 
 Poètes Français et Marocains, Anthologie (1) poésie; Choix, introduction et traduction : N-E. Boucheqif, Coll. Au-delà des Rives, Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2013
 Youssef Lazrak, Le chant des rivages, poésie; Choix, traduction et avant-propos : N-E Boucheqif, Coll. Au-delà des Rives, 
 Rachid Moumni, "L'Essence Intangible", poésie;  Avant-propos P. Tancelin, Traduction et préface : N-E Boucheqif, Coll. Au-delà des Rives, Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2014 
 Mohammed Bentalha, "Comme un loup solitaire et Autres poèmes"; Choix, traduction et préface : N-E Boucheqif, Coll. Au-delà des Rives, Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2019 
 Sameh Derouich, « Oiseaux qui planent dans les profondeurs », (150 haïkus); Introduction et traduction de l’arabe : N-E Boucheqif. Edition La Croisée des Chemins. Maroc 2019.
 Toufiq Fayyad, Maison de la Folie, théâtre; Traduction et préface : Nasser-Edine Boucheqif; Paroles de Scène (parution septembre 2023)

Nouvelle 
 La Ruelle des corbeaux, éditions Al Bayane, 1986.

Récit 
 Regard géopoétique, suivi de Main courante:,  Coll. Veilleurs de Nuit, Polyglotte-C.i.c.c.a.t, 2006.

Contes 
 Eniderssan, l'Enfant d'Arhus, Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2005

 L'Agitateur des Galets, Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2005

Anthologie 
 100 Femmes Poètes pour la Paix en Palestine, poésie; Choix, traduction et préface : N-E Boucheqif, coll. Création/Féminin/Pluriel, Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2000 
 Poètes Français et Marocains, Anthologie (1) poésie; Choix, introduction et traduction : N-E. Boucheqif, Coll. Au-delà des Rives, Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2013
Jean-Pierre Faye : Poèmes (1939-2013). Choix et Préface N-E. Boucheqif. Coll. Au-delà des Rives. Polyglotte-C.i.c.c.a.t 2013.

Préfacier 
Alain Minod : La ville où le nulle part à lieu (2), poésie. Préface N-E. Boucheqif. Coll. Poètes des Sans Continents, Polyglotte-C.i.c.c.a.t 2001 

 Roger Gonnet : Lumière vive, poésie. Préface et Peinture originale N-E. Boucheqif, éd. Librairie-Galerie-Racine, 2002
 Jean Fadel : Chants Multiples, poésie. Préface N-E. Boucheqif. Éd. Ezanvilles. 2003.
 Mathieu Dubois : A bras le corps, poésie, Prologue N-E. Boucheqif. Coll. Poètes des Sans Continents. Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2004   
 René Pierre-Almeiras : Sans Cible, poésie. Préface N-E. Boucheqif. Coll. Poètes des Sans Continents. Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2005   
 Julien Turk : Chiasma, poésie. Préface N-E. Boucheqif. Coll. Poètes des Sans Continents. Polyglotte-C.i.c.c.a.t 2006    
 Jamila Abitar : Marrakech, derrière la Koutoubia, poésie. Préface N-E. Boucheqif. Coll. Nomades, éd. Alfabarre, 2012 
 Collectif : Oratorio#B, poésie. Avant-propos N-E. Boucheqif. Préface Jean-Michel Djian. Veilleurs de Nuit. Polyglotte-C.i.c.c.a.t  2012 
 Jacques Ancet : Au pied du mur, théâtre. Avant-propos N-E. Boucheqif. Coll. Paroles de Scène. Polyglotte-C.i.c.c.a.t 2013.  
 Youssef Lazrak : Le Chant des Rivages, poésie, Avant-propos, Coll. Au-delà des Rives. Polyglotte-C.i.c.c.a.t 2014.  
 Jean-Pierre Faye : Poèmes 1939-2013- Choix et Préface N-E. Boucheqif. Coll. Au-delà des Rives. Polyglotte-C.i.c.c.a.t 2013.    
 Krzysztof Jezewski, Le Livre des Rêves, poésie. Prologue N-E. Boucheqif. Coll. Vent d’Est. Polyglotte-C.i.c.c.a.t 2014.
Fabienne Bader; A. Rimbaud et la Rédemption ou une vie en écho., poésie. Préface N-E. Boucheqif. Coll. Création Féminin Pluriel. Polyglotte-C.i.c.c.a.t 2018.  
 Mohammed Bentalha ; Comme un loup solitaire et autres poèmes, préface. Coll. Au-delà des Rives. Polyglotte-C.i.c.c.a.t 2019, 
 Sameh Darouich ; Oiseaux qui planent dans les profondeurs. Introduction N-E. Boucheqif. La Croisée des chemins, Maroc 2019.  
Abdelmajid Benjelloun et N-E. Boucheqif, Aphorismes, Prologue. Coll. Pensées en Mouvement. Polyglotte-C.i.c.c.a.t 2019, 
Alain Jugnon, Debord féroce, théâtre, préface N-E Boucheqif. Coll. Paroles de Scène, Polyglotte C.i.c.c.a.t 2022.
François Teyssandier, La Patience du Vent, préface Nasser-E. Boucheqif, Coll. Voilà Boréales. Polyglotte C.i.c.c.a.t 2023.
Distinctions

 1980 : prix d'interprétation au 20ème Festival national marocain du théâtre.
 1993 : prix Tristan-Tzara (sélection) de Éloge à la singularité.

Liens externes

Notes et références 

Écrivain marocain arabophone
Écrivain marocain francophone
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Poète marocain du XXe siècle
Poète marocain du XXIe siècle
Poète français du XXe siècle
Poète français du XXIe siècle
Dramaturge marocain
Dramaturge français du XXe siècle
Dramaturge français du XXIe siècle
Acteur marocain
Acteur français de cinéma
Naissance en septembre 1956
Naissance à Oujda
Double nationalité franco-marocaine
Lauréat du prix Tristan-Tzara